Corpus delicti (voorwerp), een voorwerp waarmee een misdrijf gepleegd is
Corpus delicti (bewijs), het bewijs of de bewijsplicht dat een misdrijf heeft plaatsgevonden
Corpus Delicti (studievereniging), studievereniging criminologie van de Universiteit Leiden